Marian Janicki ist der Name folgender Personen:

* Marian Janicki (General) (* 1927), polnischer General
 Marian Janicki (Politiker) (* 1954), polnischer Politiker